Anosmia idaea är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi. Anosmia idaea ingår i släktet Anosmia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
idaea